Sammalsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sammalsaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Sammalsaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar